Dit is een lijst van planetoïden 101301-101400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 101301 - || 1998 SH130 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101302 - || 1998 SA131 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101303 - || 1998 SE133 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101304 - || 1998 SJ133 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101305 - || 1998 SL133 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101306 - || 1998 SM133 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101307 - || 1998 SU133 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101308 - || 1998 SX133 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101309 - || 1998 SZ135 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101310 - || 1998 SJ136 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101311 - || 1998 SA138 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101312 - || 1998 SO138 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101313 - || 1998 SA142 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101314 - || 1998 SD142 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101315 - || 1998 SL143 || 18 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101316 - || 1998 SS145 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101317 - || 1998 SD149 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101318 - || 1998 SJ151 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101319 - || 1998 SW152 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101320 - || 1998 SY153 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101321 - || 1998 SP154 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101322 - || 1998 SA155 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101323 - || 1998 SO155 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101324 - || 1998 SC157 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101325 - || 1998 SO159 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101326 - || 1998 SS159 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101327 - || 1998 SW161 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101328 - || 1998 SJ162 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101329 - || 1998 SZ162 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101330 - || 1998 SS163 || 18 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (101331) Sjöström || 1998 SA164 || 18 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101332 - || 1998 SB168 || 19 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101333 - || 1998 SC168 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101334 - || 1998 SE169 || 22 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101335 - || 1998 SK171 || 18 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101336 - || 1998 TN1 || 12 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101337 - || 1998 TD2 || 12 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101338 - || 1998 TM2 || 13 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101339 - || 1998 TS2 || 13 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101340 - || 1998 TN4 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101341 - || 1998 TA7 || 12 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101342 - || 1998 TA10 || 12 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101343 - || 1998 TL10 || 12 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101344 - || 1998 TG12 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101345 - || 1998 TQ12 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101346 - || 1998 TY15 || 15 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101347 - || 1998 TZ15 || 15 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101348 - || 1998 TG17 || 14 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101349 - || 1998 TA19 || 14 oktober 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101350 - || 1998 TE20 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101351 - || 1998 TM29 || 15 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101352 - || 1998 TT33 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101353 - || 1998 TC34 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101354 - || 1998 TB35 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101355 - || 1998 TS35 || 15 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101356 - || 1998 TD36 || 15 oktober 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101357 - || 1998 TL37 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101358 - || 1998 TQ37 || 10 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101359 - || 1998 TD38 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101360 - || 1998 UH || 17 oktober 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101361 - || 1998 UJ || 17 oktober 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101362 - || 1998 UP || 17 oktober 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101363 - || 1998 UQ || 16 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101364 - || 1998 US || 18 oktober 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101365 - || 1998 UT || 16 oktober 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101366 - || 1998 UY || 17 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101367 - || 1998 UB1 || 16 oktober 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 101368 - || 1998 UW2 || 20 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101369 - || 1998 UY3 || 20 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101370 - || 1998 UM4 || 20 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101371 - || 1998 UT5 || 22 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101372 - || 1998 UD6 || 22 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101373 - || 1998 UV8 || 17 oktober 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101374 - || 1998 UT9 || 16 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101375 - || 1998 UA10 || 16 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101376 - || 1998 UY10 || 17 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101377 - || 1998 UB12 || 17 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101378 - || 1998 UP12 || 18 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101379 - || 1998 UE16 || 23 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101380 - || 1998 UT17 || 18 oktober 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101381 - || 1998 UU19 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101382 - || 1998 UN21 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (101383) Karloff || 1998 UK23 || 30 oktober 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 101384 - || 1998 UW23 || 17 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101385 - || 1998 UB24 || 17 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101386 - || 1998 UW26 || 18 oktober 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101387 - || 1998 UE28 || 29 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101388 - || 1998 UA31 || 29 oktober 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101389 - || 1998 UQ33 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101390 - || 1998 UV33 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101391 - || 1998 UM34 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101392 - || 1998 UW34 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101393 - || 1998 UD36 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101394 - || 1998 UL38 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101395 - || 1998 UB39 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101396 - || 1998 UE39 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101397 - || 1998 UG39 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101398 - || 1998 UR39 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101399 - || 1998 UV39 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101400 - || 1998 UQ41 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten